Пе́дро Монсерра́т Рекоде́р (, 8 августа 1918 — 4 февраля 2017) — испанский (каталонский) , специалист по флоре и растительности Пиренейского полуострова.

Биография 
Родился в городе Матаро в каталонской провинции Барселона. В 1945 году стал лиценциатом в Барселонском университете, после чего стал готовить докторскую диссертацию по теме «Флора Прибрежных хребтов Каталонии». Защитил работу в 1950 году под руководством Мариано Лосы в Центральном университете Мадрида.

С 1950 года работал в Институте прикладной биологии, где основал направление по изучению палинологии и аллергологии растений. В 1961 году перешёл в Центр эдафологии и биологии растений в Мадриде, занимался изучением растительных сообществ пастбищ. В 1963 году опубликовал монографию испанских видов Luzula. С 1963 года Монсеррат — заместитель директора новообразованного Пиренейского центра экспериментальной биологии.

В 1966 году Монсеррат основал гербарий Центра экспериментальной биологии в Хаке, поместив в него 20 тысяч образцов растений из личной коллекции. К 1973 году гербарий насчитывал уже около 100 тысяч образцов.

Монсеррат (часто в соавторстве) обработал для монографии Flora iberica множество родов, в том числе Anemone, Viola, Rosa, Thalictrum, Minuartia.

Скончался в Хаке 4 февраля 2017 года в возрасте 98 лет.

Некоторые научные публикации

Виды растений, названные именем П. Монсеррата 
 
 
 
 
 
 
 
 
  — 
 
 
 
 
 
 
 
  — 
  —

Литература 
 
 

Геоботаники